Kramerstraße 4 bezeichnet:

 Kramerstraße 4 (Bad Nenndorf), denkmalgeschütztes Gebäude in Bad Nenndorf, Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Kramerstraße 4 (Memmingen), denkmalgeschütztes Gebäude in der kreisfreien Stadt Memmingen in Bayern
 Kramerstraße 4 (Zeitz), denkmalgeschütztes Gebäude in Zeitz, Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt